Harmony Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Harmony Grove (Arkansas), im Ouachita County
 Harmony Grove (Kalifornien)
 Harmony Grove (Maryland)
 Harmony Grove (North Carolina)
 Harmony Grove (Pennsylvania)
 Harmony Grove (Tennessee)
 Harmony Grove (West Virginia), im Monongalia County
 Harmony Grove (Wisconsin), im Columbia County